Ainslie ist der Name folgender Orte:

 Ainslie (Canberra), Vorort von Canberra, Australien
 Ainslie (Georgia), Ort im Bleckley County – nicht mehr existent
 Lake Ainslie, ein See in der kanadischen Provinz Nova Scotia

Ainslie ist der Familienname folgender Personen:
 Ben Ainslie (* 1977), britischer Segler
 George Ainslie (1838–1913), US-amerikanischer Politiker
 George Ainslie (Politiker) (1868–1931), Bürgermeister von Richmond, Virginia
 George Ainslie (Psychologe), US-amerikanischer Psychologe und Psychiater
 George Robert Ainslie (1776–1839), schottischer General
 Ian Ainslie (* 1965), südafrikanischer Segler
 Scott Ainslie (* 1968), britischer Schauspieler und Politiker
 Whitelaw Ainslie (1767–1837), britischer Chirurg und Autor

Siehe auch:
 Ainslee
 Ainsley
 Annesley
 Aynsley